De Rally van San Remo 2002, formeel 44º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia, was de 44e editie van de Rally van San Remo en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2002. Het was de 358e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in San Remo.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2002
Rally van San Remo